I Start Counting steht für:

 I Start Counting (Band), britische Band
 I Start Counting, Originaltitel von Die Schritte des Mörders, britischer Film von David Greene (1969)